Октя́брьский — посёлок сельского типа в Букарёвском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (). С Истрой связан автобусным сообщением (автобус № 46) и с Москвой (автобус 372).

Октябрьский расположен в 5 км к западу от райцентра Истра, в 1 км от  станции Новоиерусалимская и платформы Чеховская Рижского направления Московской железной дороги.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Сельское поселение Букаревское
 Карта Истринского района Московской области 

Населённые пункты городского округа Истра
Истринский район